Tipuani (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Tipuani (plaats), een plaats in deze gemeente